Чемпіонат Австрії 1918/19 () — 8-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вп'яте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Склад чемпіона

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1918/19 на rsssf 
 Всі матчі 
 Статистика 
 Чемпіонат Австрії 1918/19 на eu-football 

1919
Австрія
Австрія